Arnold Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arnold Mountain (Mississippi)
 Arnold Mountain (New York)
 Arnold Mountain (North Carolina)
 Arnold Mountain (Oregon)
 Arnold Mountain (Pennsylvania)